Голондрина:

Географические названия:
 Голондрина — муниципалитет в Аргентине.

Названия:
 Golondrina (яхта) — бывшая аргентинская президентская яхта.

Прочее:
 голондринас () — прозвище сезонных рабочих в Аргентине.

Примечания